Svartmaskad prinia (Prinia melanops) är en fågel i familjen cistikolor inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Svartmaskad prinia delas upp i två underarter med följande utbredning:
 P. m. obscura – östra Demokratiska republiken Kongo, västra Uganda, Burundi och Rwanda
 P. m. melanops – östra Uganda och västra Kenya

Ofta behandlas den som en underart till zebraprinia (P. bairdii).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Prinia kommer av Prinya, det javanesiska namnet för bandvingad prinia (Prinia familiaris).

Referenser

Externa länkar 

Cistikolor
Fåglar i etiopiska regionen